Флойд Крамер () (, , США, — ) — один из выдающихся американских пианистов двадцатого века, который был включен в Зал славы и музей кантри и Зал славы рок-н-ролла. Считается одним из основателей так называемого «нешвильского звучания».

В США считается, что именно Флойд Крамер популяризировал технику «смешения нот» по клавишам. В данной технике пальцы рук пианиста плавно «переходят» с одной клавиши на другую. Исполнение Флойда стало настолько популярным, что он начал гастролировать как сольный исполнитель.

В 1960 году его фортепианное инструментальное соло «Last Date» заняло второе место в хит-параде Billboard Hot 100 и было продано более миллиона копий. В 1961 году его продолжение, «On the Rebound», возглавило хит-парад синглов Великобритании UK Singles Chart.

Американский пианист писал и играл музыкальные композиции для Элвиса Пресли, Роя Орбисона, Чета Аткинса и др.

Биография 
Родился в Шривпорте, штат Луизиана, и вырос в небольшом городке Хаттиг, штат Арканзас. Американский пианист был самоучкой и с детства полюбил пианино. 

Впервые Крамер записал свою композицию в 1953 году. Композиция называлась «Dancin' Diane».

К середине 1960-х Крамер стал уважаемым исполнителем, записал множество альбомов и гастролировал с маэстро гитары Четом Аткинсом и саксофонистом Бутсом Рэндольфом, иногда выступая в роли хэдлайнеров, а иногда на разогреве у Эдди Арнольда.

Крамер умер от рака в возрасте 64 лет. Похоронен на кладбище Спринг-Хилл в пригороде Нэшвилла в Мэдисоне, штат Теннесси.

Награды 
В 2003 году Крамер был включен в Зал славы и музей кантри и Зал славы рок-н-ролла. В 2004 году его произведение «Last Date» получило специальную премию Зал славы премии «Грэмми», имеющую «качественное или историческое значение». В 2008 году Крамер был включен в Louisiana Music Hall of Fame.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20061017153533/http://www.rockhall.com/hof/inductee.asp?id=2028
 http://www.spaceagepop.com/cramer.htm
 https://web.archive.org/web/20070926232153/http://www.countrymusichalloffame.com/site/inductees.aspx?cid=110
 Country Music Hall of Fame and Museum

Персоналии по алфавиту
Музыканты XX века
Пианисты США
Исполнители рок-н-ролла
Умершие от рака лёгкого
Исполнители RCA Victor
Члены Зала славы кантри
Кантри-музыканты США
Члены Зала славы рок-н-ролла